Senn von Münsingen steht für:
 Senn von Münsingen (Adelsgeschlecht), Schweizer Adelsgeschlecht

Senn von Münsingen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann II. Senn von Münsingen (um 1308–1365), Bischof von Basel